The Barton Mystery peut faire référence à :
 The Barton Mystery, pièce de théâtre de Walter C. Hackett
 The Barton Mystery, film  de Harry T. Roberts (1920)
 The Barton Mystery, film de Henry Edwards (1932)
 Le Mystère Barton, film de Charles Spaak (1949)